Příjmení Šimon nosí více osobností:

 Bohumil Šimon – víc osob, rozcestník
 David Šimon (* 1975) – český fotbalový brankář
 František Šimon (lyžař) (1953–2016) – český lyžař, běžec na lyžích
 Tavík František Šimon (1877–1942) – český malíř a grafik
 Jaroslav Šimon (1895–1968) – vysokoškolský učitel, agronom a politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Jiří Šimon (1936–2008) – atletický trenér, vysokoškolský učitel
 Josef Šimon – víc osob, rozcestník
 Július Šimon (* 1965) – slovenský fotbalový záložník
 Kamil Šimon (1920–??) – český novinář a spisovatel
 Matěj Šimon (* 1993) – český zpěvák, kytarista
 Václav Šimon (* 1926) – gynekolog, chirurg a urolog, profesor UK